Azione sociale di responsabilità – azione di responsabilità promossa dai soci di una società per azioni o di una società cooperativa al fine di far valere, a fini risarcitori, le inadempienze di amministratori e sindaci
 Azione sociale – nozione sociologica riconducibile a Max Weber
 Azione Sociale – partito politico di destra facente capo ad Alessandra Mussolini